Sanjurjo est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 José Sanjurjo (1872-1936), un des principaux conspirateurs du soulèvement de  qui déboucha sur la Guerre d'Espagne ;
 Oier Sanjurjo (1986-), footballeur espagnol ;
 Pedro Sanjurjo (1958-), homme politique espagnol.

Toponyme 

 Villa Sanjurjo, ancien nom de la ville marocaine de Al Hoceïma dans la région du Rif.

Divers 
 SD Villa Sanjurjo, ancien club de football marocain de la ville de Villa Sanjurjo, actuellement Al Hoceïma.

Patronyme hispanique